Президентские выборы в Египте прошли с 26 по 28 марта 2018 года.

Кандидаты

Абдул-Фаттах Ас-Сиси 
Президент Ас-Сиси получил одобрение 464 членов египетского парламента (примерно две трети от всех голосов).

Мусса Мустафа Мусса 
Председатель партии «Аль-Гэд» («Завтра»), сторонник президента Ас-Сиси, Мусса Мустафа Мусса, который играл активную роль в сборе заявлений о выдвижении кандидатуры Ас-Сиси на второй срок до 20 января, объявил, что получил одобрения от 26 членов парламента, а также собрал 47 000 подписей в свою поддержку. Мусса заявил о своем намерении баллотироваться всего за день до крайнего срока, а официальные документы сдал в комиссию всего за 15 минут до крайнего срока. В интервью Egypt Today Мусса сообщил, что он не «фальшивый» кандидат и у него есть своё «видение».

Бойкот 
30 января 2018 года Гражданское демократическое движение Египта объявила о намерении бойкотировать выборы. Кроме того, 8 оппозиционных партий и около 150 известных египетских общественных деятелей также призвали избирателей бойкотировать президентские выборы. Они назвали предстоящее голосование «фарсом» и «абсурдом, граничащим с безумием».

Предварительные результаты

Примечания 

Египет
Президентские выборы в Египте
2018 год в Египте
Март 2018 года